

Patronyme 

 Heinrich Guttenberg (1749-1818), graveur allemand
 Karl Ludwig von und zu Guttenberg (1902-1945), résistant allemand
 Karl Theodor von und zu Guttenberg (1921-1972), résistant et homme politique allemand
 Karl-Theodor zu Guttenberg (1971-…), homme politique allemand
 Steve Guttenberg (1958-…), acteur américain

Toponyme 

 Guttenberg (Bavière), commune de Bavière, Allemagne
 Guttenberg (Iowa)
 Guttenberg (New Jersey)